Konstantin Alekseevič Korovin – pittore russo
 Vulcano Korovin – vulcano dell'Alaska